Ženská dvouhra Rogers Cupu 2019 probíhala v první polovině srpna 2019. Do singlové soutěže torontského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Z kvalifikace se probojovalo třináct tenistek. Obhájkyní titulu byla rumunská světová čtyřka Simona Halepová která dohrála ve čtvrtfinále.

Vzhledem k prohře ve druhém kole s Keninovou, opustila Australanka Ashleigh Bartyová pozici světové jedničky. Vystřídala ji Naomi Ósakaová, jež zahájila 22. týden na vrcholu klasifikace. O post první hráčky soupeřila také Karolína Plíšková, kterou ve čtvrtfinále přehrála Kanaďanka Bianca Andreescuová.

Česká kvalifikantka a devadesátá první hráčka žebříčku Marie Bouzková vyřadila tři grandslamové šampionky v řadě. Ve druhém kole poprvé v kariéře zdolala členku elitní světové desítky, osmou v pořadí Sloane Stephensovou. Následně si poradila s Lotyškou Jeļenou Ostapenkovou a ve čtvrtfinále zdolala úřadující wimbledonskou vítězku Simonu Halepovou. Do utkání s Rumunkou vstoupila vedením gamů 4–0. Po ztrátě úvodní sady rumunská světová čtyřka skrečovala pro bolest Achillovy šlachy. Před turnajem přitom Bouzková nikdy nezvítězila ve dvou utkáních WTA za sebou ani nevyhrála nad členkou první světové padesátky. V prvním semifinále na okruhu podlehla desáté hráčce žebříčku Sereně Williamsové ve třech setech.

Vítězkou se stala 19letá Kanaďanka Bianca Andreescuová, jež ve finále zdolala americkou světovou desítku Serenu Williamsovou. Američanka duel skrečovala za stavu her 1–3 pro bolest zad. V probíhající sezóně si Andreescuová připsala, po triumfu na BNP Paribas Open, druhé turnajové vítězství, které představovalo druhý singlový titul na okruhu WTA Tour. Na Canada Masters se stala první kanadskou šampionkou od roku 1969. Její zápasová bilance výher a proher od ledna 2019 činila 38–4. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 14. místo žebříčku. Do sezóny přitom vstoupila až jako 152. žena klasifikace a více než čtvrt roku byla nucena vynechat. 37letá Williamsová po návratu z mateřské dovolené prohrála i čtvrté finále a na první titul v roli matky stále čekala.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rogers Cup 2019